Movin’ Melodies — дебютный студийный альбом немецкого музыканта и продюсера электронной музыки Андре Таннебергера. Был издан 26 апреля 1999 года на немецком лейбле Kontor Records, а спустя некоторое время в большинстве страны Европы, США, Канаде и Австралии. В британском хит-параде он занял 32 место.

Обзор 
Спустя полгода с начала своего существования, после огромного успеха первых трёх синглов, ATB решил приступить к записи первого альбома. Ещё с юношеских годов Андре увлекался инструментальными работами Enigma, Майка Олдфилда, Жана-Мишеля Жара. Его увлечения отразились в альбоме, он старался комбинировать танцевальные ритмы и тихие мелодичные композиции. Звук фирменной гитары нашёл своё отражение во множестве композиций.

Сингл «9 PM (Till I Come)» явился самым известным и коммерчески успешным в биографии Андре — он занял 1-е место в британском хит-параде, и оставался там на протяжении двух недель. В 1999 году сингл вошёл в пятёрку самых продаваемых релизов на территории Великобритании, продано около 850 тысяч копий. Также на него был снят первый видеоклип ATB.

В 2004 году Kontor Records переиздал альбом вместе со второй пластинкой «Two Worlds».

Обложка и оформление 

Начиная с этого альбома художественным оформлением обложек и логотипа ATB занимался Марк Шильковски (). Фотографии сделаны Майке Хельбигом () и Франком Л. Ланге (). К диску прилагается шестистраничный буклет самолётной тематики. Существует две обложки альбома: первая — на фоне самолёта. Вторая — на фоне облаков, использовалась для британских изданий.

Альбом

Список композиций

Издания

Форматы 

 CD — содержащий 15 композиций альбома
 CD+CD португальское издание — 15 композиций, включая бонус диск с ремиксами
 CD австралийское издание — 14 композиций
 CD гонконгское издание — 16 композиций с дополнительным ремиксом от Sequential One
 CD+CD британское издание — содержащее бонус диск с дополнительным материалом: ремиксы, два клипа, биография и фотографии, заставка, ВИП доступ на сайт
 Cassette британское издание — двухсторонняя кассета, 9 композиций на стороне А, и 5 на стороне В
 Cassette венгерское издание — 15 композиций альбома на двухсторонней кассете

Синглы

Участники записи 

 Ёланда Ривера (Yolanda Rivera), Дрю Уильямс (Drue Williams) — вокал
 Вуди ван Эйден (Woody van Eyden) — сопродюсер

Ссылки 
 Официальный сайт ATB
 Официальная страница ATB на сервисе MySpace
 Дискография ATB на Discogs

Альбомы ATB
Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Kontor Records